San Emilio puede referirse a:

 San Emilio, localidad del Partido de General Viamonte, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 San Emilio, municipio de la provincia de Ilocos Sur en las Islas Filipinas.